Dimbach (Oostenrijk), een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk
Dimbach (Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts